Srinagar bezeichnet

in Indien:
 Srinagar, Stadt in Jammu und Kashmir
 Srinagar (Uttarakhand), Stadt in Uttarakhand
 Srinagar (Distrikt), Distrikt in Jammu und Kashmir
 Srinagar (Division), Division in Jammu und Kashmir